Gondosuli (Bulu)
 Gondosuli (Muntilan)
 Gondosuli (Gondang)
 Gondosuli (Tawangmangu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing